Palača je lahko:
 palača, zgradba
 Palača, Šodolovci (Hrvaška)